How Deep Is Your Love – singolo dei Bee Gees del 1977
 How Deep Is Your Love – singolo dei Take That del 1996, cover del brano dei Bee Gees
 How Deep Is Your Love – singolo di Sean Paul e Kelly Rowland del 2012
 How Deep Is Your Love – singolo di Calvin Harris e dei Disciples del 2015